Barse ist der Familienname folgender Personen: 

 George Randolph Barse (1861–1938), US-amerikanischer Maler 
 Thomas Barse (* 1936), US-amerikanischer Kunsthistoriker 

Barse steht für 
 Barse, ein Fluss in Frankreich 
 Barse (Boot), ein kleines, mastloses Boot, das an der deutschen Nordseeküste benutzt wurde